Сэр Джеймс Хаф (James Hough; род. 6 августа 1945) — британский , астрофизик, физик-экспериментатор, специалист в области гравитационных волн, которым посвятил порядка полувека своей деятельности, и в обнаружении которых в 2015 году сыграл ведущую роль.
Член Лондонского (2003) и Эдинбургского (1991) королевских обществ, доктор философии (1971), профессор Университета Глазго, выпускником которого является, получил там докторскую степень и с того же времени числится (с 1970 года), с 1986 года профессор, ныне эмерит.
Рыцарь-бакалавр (2018).

Биография 
Выпускник Университета Глазго (бакалавр, 1967), куда поступил на физику в 1963 году, в 1971 году там же получил степень доктора философии, занимался под началом профессора Рональда Древера. С 1970 года числится там же, первоначально как фелло, с 1972 года лектор, с 1983 года старший лектор. С 1986 года профессор экспериментальной физики альма-матер, ныне эмерит, занимающий именную кафедру Kelvin Chair of Natural Philosophy. Также является приглашённым профессором физики Университета Стратклайда. С 2000 по 2009 год первый директор Института гравитационных исследований (IGR) Университета Глазго и ныне его ассоциированный директор.
С 2010 года член .
Один из ведущих учёных британо-немецкой команды GEO600.
Фелло Института физики (1993, почётный с 2016), Американского физического общества (2001), Международного общества общей теории относительности и гравитации (2010), Королевского общества искусств (2012).

Автор нескольких сотен (более трёхсот) рецензированных журнальных публикаций.

Награды и отличия 

 Фелло JILA (1983)
 Премия Макса Планка (1991, совместно с К. Данцманом)
 Медаль и премия Дадделла (2004)
  (2008)
 Phillips Award Института физики (2015)
 Специальная Премия по фундаментальной физике (2016, в числе участников LIGO)
 Королевская медаль Эдинбургского королевского общества (2016)
 Премия Бруно Росси (2017, в числе участников LIGO)
 Золотая медаль Королевского астрономического общества (2018)
  (2018, совм. с  и др.)
 Бейкеровская лекция (2020)
 President’s Medal Эдинбургского королевского общества

Почётный доктор альма-матер (2016).
OBE (2013).

Примечания

Ссылки 
 , 

Астрофизики
Доктора философии
Члены Института физики
Действительные члены Американского физического общества
Члены ISGRG
Члены Королевского общества искусств
Лауреаты премии Макса Планка
Почётные доктора Университета Глазго